Riegert ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Riegert (1913–1988), französischer Radrennfahrer
 Klaus Riegert (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Riegert (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler